Соревнования по бегу на 3000 метров с препятствиями у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 27 и 30 сентября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующей чемпионкой мира в беге на 3000 метров с препятствиями являлась Эмма Коберн из США.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 9.40,00. Для участия в чемпионате мира спортсменки должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 45. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получили:
 Эмма Коберн — как действующая чемпионка мира
 Беатрис Чепкоеч — как победительница Бриллиантовой лиги 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 6 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 3 забегах вышли 42 легкоатлетки.

Финал 
Финал в беге на 3000 метров с препятствиями у женщин состоялся 30 сентября 2019 года. C первых метров дистанции стало понятно, что основная борьба в забеге будет вестись за серебряную медаль. Единоличное лидерство захватила действующая рекордсменка мира Беатрис Чепкоеч. Уже после стартовых 200 метров она оторвалась от основной группы; никто из соперниц не поддержал её темпа. Первый километр Чепкоеч преодолела за 2.52,95, что соответствовало графику бега на результат 8.38 — на 6 секунд быстрее собственного мирового рекорда. В дальнейшем она снизила скорость, но всё равно увеличила отрыв от преследователей до 50 метров. Добытого запаса хватило Чепкоеч, чтобы уверенно финишировать на первом месте с новым рекордом чемпионатов мира — 8.57,84 (шестой результат в истории).

Действующая чемпионка Эмма Коберн оказалась лучшей среди остальных участниц забега и стала серебряным призёром. Бронзовую медаль чемпионата мира во второй раз в карьере завоевала Геза-Фелиситас Краузе, установившая новый рекорд Германии (9.03,30).

Остальные участницы также показали высокие результаты: датчанка Анна Эмили Мёллер и Луиза Гега из Албании улучшили национальные рекорды, ещё три спортсменки (в том числе Коберн) обновили личные достижения.

Примечания

Ссылки 
 

бег